3A ou 3a peut faire référence à :

Agriculture 
 3A Coop, coopérative agricole laitière du Sud-Ouest de la France.

Domaine militaire 
 Sherpa 3A, véhicule blindé, produit par de Renault Trucks Défense.

Éducation 
 École 3A, une école de commerce de Lyon.

Œuvres de fiction 
 Les 3 A, bande dessinée d'aventures, par Mittéï et André-Paul Duchâteau parue entre 1962 et 1967.

Sciences 
 3A, troisième veine anale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Télécommunications 
 Türksat 3A, un satellite de télécommunications turc.

Transports 
Aviation
 .

Route
 , différentes routes dans le monde.

Transports en commun
 ligne 3a du tramway d'Île-de-France.

Voir aussi